Rabobank puede hacer referencia a:
 El banco holandés Rabobank, de nombre completo Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Boerenleenbank B.A.
 El equipo ciclista Rabobank, patrocinado por el anterior.